Nesi – presunto endoetnonimo degli Ittiti
Giovanni Nesi (pianista) (1986) – pianista italiano
 Carlo Nesi (...–...) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Edoardo Nesi (1964) – scrittore e politico italiano
 Giovanni Nesi (filosofo) (1456-1506) – filosofo italiano
 Giuseppe Nesi (1959) – giurista e docente italiano
 Nerio Nesi (1925) – politico, banchiere e partigiano italiano
 Sergio Nesi (1918-2013) – militare, scrittore e ingegnere italiano

Pagine correlate
 Nessi
 Nisi